Шахзаде (в буквальному перекладі з  перської мови  складається з двох слів: «шах» та «заде» — народжений, син) — син шаха, царевич, принц.

Цей титул у середньовічному Ірані,  Османській імперії,  Імперії Великих Моголів та деяких інших мусульманських країнах дарувався всім принцам крові.

Варіантом є титул Падшахзаде (Бадшахзаде) — «син падишаха».

Титули